Pawliw (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist ein Ortsname in der Ukraine und ukrainischer Familienname:

 Pawliw (Tscherwonohrad), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Tscherwonohrad
 Pawliw (Bereschany), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Bereschany
 Wolodymyr Pawliw (* 1963), ukrainischer Journalist